Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych, właśc. Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – tematyczna olimpiada szkolna z zakresu ubezpieczeń społecznych, której organizatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na początku, od 2014 roku, był to konkurs. Po dwóch latach, od 2016 roku, konkurs został przekształcony w olimpiadę.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” to zwieńczenie czterech lekcji o ubezpieczeniach społecznych pt. „Lekcje z ZUS”, które objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, laureaci i finaliści olimpiady mogą liczyć na nagrody: dodatkowe punkty w rekrutacji i indeksy. Dostają również nagrody rzeczowe. Uprawnienia, które wynikają z uzyskania statusu laureata bądź finalisty są zróżnicowane w zależności od danej uczelni. Uchwały Senatów mogą pozwolić na całkowite lub częściowe zwolnienie z rekrutacji na studia.

Cel olimpiady 
Cel olimpiady to upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu, kto chce podejmować świadome decyzje w życiu zawodowym i prywatnym.

Etapy olimpiady 
Olimpiada składa się z zawodów rozgrywanych na trzech etapach:
 etap pierwszy, szkolny;
 etap drugi, wojewódzki;
 etap trzeci, centralny (finał olimpiady).

Uczestnicy olimpiady 
Uczestnikami olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy biorą udział w programie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Z udziału w olimpiadzie wykluczeni są uczniowie, którzy w poprzednich edycjach zajęli pierwsze miejsce w trzecim etapie. Uczniowie powinni mieć mniej niż 20 lat w dniu zgłoszenia do olimpiady. Olimpiada posiada własny regulamin, który jest publikowany na stronie internetowej olimpiady wraz z terminami kolejnych etapów w danym roku szkolnym.

Uniwersytety i szkoły wyższe, które oferują indeksy laureatom i finalistom 
 Akademia Pomorska w Słupsku
 Katolicki Uniwersytet Lubelski
 Uniwersytet Gdański
 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 Uniwersytet Warszawski

Uniwersytety i szkoły wyższe, które oferują laureatom i finalistom dodatkowe punkty przy rekrutacji 
 Akademia Pomorska w Słupsku,
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu,
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 Uniwersytet Zielonogórski,
 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce,
 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Historia olimpiady 
 2014 – konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
 2015 – konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
 od 2016 – corocznie olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Przypisy

Bibliografia 
 strona internetowa olimpiady
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ()

Edukacja
Olimpiady szkolne w Polsce
Zakład Ubezpieczeń Społecznych